In Aachen gibt es ca. 40 verschiedene Studentenverbindungen, die unterschiedlichen Korporationsverbänden angehören.

f.f. = farbenführend, sonst farbentragend
∗ führt keinen Zirkel mehr, und hat die meisten couleurstudentischen Traditionen abgelegt

Literatur 
 Ernst Hans Eberhard: Handbuch des studentischen Verbindungswesens. Leipzig, 1924/25, S. 118–120.
 Ernst-Günter Glienke: Civis Academicus 2005/2006. SH-Verlag, Köln 2004, ISBN 3-89498-149-0.

Weblinks 
 Infos über Studentenverbindungen in Aachen

Einzelnachweise 

!
Aachen